I Michiel  sono una famiglia patrizia veneziana, compresa tra le famiglie apostoliche.

Storia 
Secondo la tradizione, i Michiel discendono da un certo Angelo Frangipane (un tempo Anici, ma chiamati Frangipane per via delľaiuto fornito alla popolazione durante una pubblica carestia), la cui linea di discendenza acquisì e aggiunse il cognome di Michiel - in riferimento, forse, al carattere buono e forte comparabile a quello dell'omonimo arcangelo, oppure per la presunta visione di esso (opinione non confermata). Angelo, figlio di un Tribuno romano, forse Flavio Anicio, era fuggito da Roma assieme ai fratelli Nicolò (stabilitosi dopo poco in Ungheria) e Agostino (la cui linea si pensa si fosse estinta nel 1347 nella persona di Giovanni Frangipane), ed erano giunti in laguna attorno al V secolo. Inseriti sin dai primi tempi nella vita politica, avrebbero vissuto a Metamauco finché la sede del governo non fu trasferita a Venezia e uno di loro sarebbe stato tra gli elettori del primo doge Paolo Lucio Anafesto.

I Michiel ebbero prestigio soprattutto durante i primi tempi della Repubblica: nel XII secolo diedero ben tre dogi a breve distanza l'uno dall'altro (Vitale I, Domenico e Vitale II) ed accrebbero la loro potenza nello Stato da Mar, ottenendo le contee di Arbe e Ossero e la signoria di Paro.

A partire dal Duecento la famiglia fu coinvolta negli eventi in Oriente (tra cui ľinstaurazione al potere da parte di Baldovino I di Gerusalemme o Baudouin de Boulogne a discapito di Emanuele di Costantinopoli), ma successivamente perse d'importanza. Da essa provennero comunque altre personalità di spicco come Fantino, politico e generale, e Niccolò, viaggiatore.

Dopo la caduta della Serenissima, i vari rami della casata furono confermati nobili dall'Impero austriaco.

Il cognome è solamente riconosciuto dalla famiglia Bianchi Michiel, discendente da Luigi Bianchi, figlio di Bernardino e Caterina Michiel, il quale assunse anche il cognome della madre per disposizione testamentaria del nonno Luigi Michiel. Il cognome potrebbe essere presente nelle varianti di Michelini o Michielin, negli ex possedimenti della Serenissima e delľex Impero Austriaco, nelľodierna Dalmazia ed Istria.

Michiel della Meduna 
Il ramo assunse questa denominazione dal 22 maggio 1455, quando la Serenissima gli assegnò il capitaniato con sede a Meduna, carica che poté essere trasmessa per via ereditaria. La famiglia si insediò in un grande palazzo ricavato, forse, dai resti di un castello che era stato dei Patriarchi di Aquileia, antichi dominatori del territorio.

I Michiel della Meduna curarono particolarmente il loro piccolo feudo, apportando migliorie a livello economico, ambientale e urbanistico. Tra le ultime opere si ricorda lo scavo del canale Postumia, intrapreso da Marco Michiel nella seconda metà del Seicento. Il canale allontanava dal piccolo capoluogo le acque del Fiume, del Sile e del Livenza, risolvendo il problema dei frequenti allagamenti; d'altra parte, si danneggiarono i proprietari delle terre lungo i corsi d'acqua che intentarono una causa contro il nobile. Non si conosce l'esito della sentenza; certo è che ai primi del Settecento i Michiel lasciarono Meduna.

Il feudo passò in seguito ad altre famiglie: nel 1749 risultava capitano Francesco Duodo; più tardi era amministrato dai Loredan.

Stemma 
Lo stemma era inizialmente composto da sei fasce d'azzurro alternate a fasce d'argento. A queste si sovrapposero in seguito sei, cinque, quattro, tre, due e uno (a forma di grappolo ďuva) dischetti che ricordavano ľepisodio avvenuto durante l'assedio di Tiro, in cui il doge Domenico Michiel dovette pagare le milizie con monete di cuoio perché venute a mancare le monete d'oro e d'argento.

Membri illustri 
 Vitale I Michiel († 1102), trentatreesimo doge
 Domenico Michiel († 1130), trentacinquesimo doge
 Vitale II Michiel († 1172), trentottesimo doge
 Francesco Michiel († 1349 ca.), arcivescovo 
Giovanni Michiel (1446 - 1503), cardinale noto con il nome di cardinale di Verona
 Marcantonio Michiel (1484 - 1552), letterato e collezionista d'arte italiano
Pietro Michiel (1603 - 1651), poeta e letterato
 Luigi Michiel (1814 - 1904), politico

Architetture

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Michiel
Famiglie del patriziato veneziano